"UHUUU!" é o terceiro álbum da banda cearense Cidadão Instigado. Foi lançado em setembro de 2009.

Faixas
 "O Nada" 3:51
 "Contando Estrelas" 4:52
 "Doido" 5:04
 "Dói" 4:27
 "Escolher Pra Quê" 6:36
 "Como As Luzes" 5:24
 "Ovelhinhas" 3:32
 "A Radiação da Terra" 2:22
 "Deus É Uma Viagem" 4:45
 "Homem Velho" 4:33
 "O Cabeção" 7:13

Álbuns de 2009